Balloch (Highland), een plaats in Schotland
 Balloch (New Hampshire), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika
 Balloch (North Lanarkshire), een plaats in Schotland
 Balloch (West Dunbartonshire), een plaats in Schotland